Název Kučín má více sídel:
 Kučín (okres Bardejov), obec v okrese Bardejov 
 Kučín (okres Vranov nad Topľou), obec v okrese Vranov nad Topľou